Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel National Bank Open) van 2022 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2022 in de Canadese stad Toronto. Het was de 120e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2022. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sobeys Stadium.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Camila Giorgi uit Italië bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door de Amerikaanse Jessica Pegula.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek bereikte eveneens de derde ronde. Daarin verloor zij van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Het vijftiende reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toer­nooi. In de eindstrijd ver­sloeg zij de ongeplaatste Braziliaanse Beatriz Haddad Maia in drie sets. Halep wist voor de derde keer het toer­nooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrij­ven. Het was haar 24e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 439.700 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Dabrowski speelde samen met Giuliana Olmos, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Elise Mertens, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor hun openings­partij in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Cori Gauff en Jessica Pegula won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Gauff had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Pegula ook drie.

Behalve Mertens waren er nog twee Belgische deelneemsters. Kimberley Zimmermann speelde samen met de Hongaarse Anna Bondár – zij verloren reeds hun openings­partij. Ook Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo kwamen niet verder dan de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs vormde het vijfde reekshoofd met de Amerikaanse Desirae Krawczyk – zij bereikten de kwartfinale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

2022
Toronto
Sportevenement in Toronto